Аргуновский сельсовет

Архангельская область 

 Аргуновский сельсовет Вельского района

Московская область 

 Аргуновский сельсовет Зарайского района, упразднён в 1954 году